Kemény-kúria (Alsójára)
 Kemény-kúria (Pusztakamarás)